Saint-Cyr – comune francese
 Saint-Cyr – situato nel dipartimento dell'Alta Vienne nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Cyr – situato nel dipartimento dell'Ardèche nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Cyr-l'École – situato nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France
 Saint-Cyr – situato nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia
 Saint-Cyr – situato nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Saint-Cyr-sur-Mer – situato nel dipartimento del Var della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Saint-Cyr – situato nel dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Cyr (ESM) – accademia militare francese situata a Saint-Cyr-l'École
 Saint-Cyr – film del 2000 diretto da Patricia Mazuy
Laurent de Gouvion-Saint-Cyr –  generale francese, Maresciallo dell'Impero e Conte dell'Impero sotto Napoleone, marchese sotto il regno di Luigi XVIII